

Politica 
 Associazione Nazionalista Italiana – partito politico italiano

Astronomia 
 791 Ani – asteroide della fascia principale

Codici 
 ANI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aniak, Alaska (Stati Uniti)
 ani – codice ISO 639-3 della lingua andi

Geologia 
  ANI – Formazione della fontana di Annibale – nel comune di Casteggio, nella provincia di Parma – sintema stratigrafico della Lombardia

Informatica 
 ANI – formato di file ed estensione dei puntatori animati del mouse

Mitologia 
 Ani – una divinità etrusca

Storia 
 Ani – antica capitale armena